Черно́вский сельсове́т и Черно́вский се́льский сове́т — названия административных единиц и муниципальных образований России и Украины:

 Черновский сельсовет — в Смоленском районе Алтайского края (до 2010).
 Черновский сельсовет — в Свободненском районе Амурской области.
 Черновский сельсовет — в Кочковском районе Новосибирской области.
 Черновский сельсовет — в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Черновский сельсовет — в Балашихинском районе Московской области (до 1994).
 Черновский сельсовет — в Коммунистическом (1929—1935), Дмитровском (1935—1939) и Краснополянском (1939—1954) районах Московской области.
 Черновский сельский совет — в Первомайском районе Крыма.
 Черновский сельсовет — прежнее название Черновского сельского поселения в Ленинградской области.

См. также 
 Сельское поселение Чёрновский — в Волжском районе Самарской области
 Черновской сельсовет — в Большеболдинском районе Нижегородской области
 Черновское сельское поселение